Un Alpage est un pâturage de montagne.

Voir aussi 
 Alpage de Ponchet, alpage de Chandolin
 Alpage sauvage bavarois, alpages du Halserspitze à Mangfallgebirge
 Alpage intermédiaire, forme particulière d’alpage dans le canton des Grisons